Николай Трусов:
 
 Трусов, Николай Иванович (род. 1920) — советский и литовский актёр, народный артист Литовской ССР, директор Русского драматического театра Литвы.
 Трусов, Николай Михайлович (1906—1985) — руководитель ГРУ, генерал-лейтенант.